Kowloon — área urbana de Hong Kong.
 Kowloon City (distrito) — um dos 18 distritos de Hong Kong.
 Kowloon City — área/bairro do distrito de distrito de Kowloon City.
 Cidade murada de Kowloon, antiga área/bairro recém-demolida do distrito de Kowloon City.

Desambiguações de topônimos